Vilas Boas ist der Name folgender Gemeinden in Portugal:

 Vilas Boas (Chaves)
 Vilas Boas (Vila Flor)

Vilas Boas ist der Familienname folgender Personen:

 André Vilas Boas (* 1983), portugiesischer Fußballspieler 
 Mário de Miranda Vilas-Boas (1903–1968), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Paraiba

Siehe auch:

 Villas Boas